Tassis puede referirse a:
Francisco de Tassis o Francisco I de Tassis, en italiano Francesco I de Tassis, en alemán Franz von Taxis, (1459 - 1517), pionero del servicio postal
Juan de Tassis:
Juan de Tassis y Acuña (-1607) I Conde de Villamediana, Correo Mayor de España.
Juan de Tassis y Peralta, II Conde de Villamediana, (1582 - 1622), poeta español del Barroco.
Íñigo de Tassis:
Íñigo Vélez de Guevara y Tassis (1566 - 1644), conde consorte de Oñate.
Iñigo Vélez Ladrón de Guevara y Tassis, llamado "el Mozo" (1597 - 1658), VIII conde de Oñate y III conde de Villamediana, consejero de Felipe IV, Correo Mayor de España, embajador en Inglaterra y Roma y virrey de Nápoles.
Diego Juan de Vera Tassis y Villarroel, dramaturgo y editor teatral español del Siglo de Oro.